Ministero delle infrastrutture – dicastero del governo ucraino
 Ministero delle infrastrutture e dell'energia – dicastero del governo albanese
 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – dicastero del governo italiano, già ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2001-2006 e 2008-2021) e ministero delle infrastrutture (2006-2008)
 Ministero delle infrastrutture e della gestione delle risorse idriche – dicastero del governo dei Paesi Bassi
 Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti – dicastero del governo sudcoreano